De tweede etappe van de Ronde van Frankrijk 2017 werd verreden op zondag 2 juli 2017 van Düsseldorf naar Luik.

Parcours 
Het was een relatief vlakke rit van 203,5 km. Er waren onderweg 2 beklimmingen van de vierde categorie: de Côte de Grafenberg in de wijk Düsseldorf-Grafenberg en de Côte d'Olne. In Mönchengladbach was een tussensprint.

Verloop 
Vrijwel vanaf de start was er een ontsnapping van 4 renners, Thomas Boudat, Laurent Pichon, Taylor Phinney en Yoann Offredo. De sprintploegen in het peloton zorgden echter dat de voorsprong beperkt bleef, deze groeide nooit verder dan 3'30". Luke Durbridge stapte af na een val in de eerste etappe. Phinney was als eerste boven op de beide klims van 4e categorie, en wint dus de bolletjestrui. Na de tweede klim bleef hij solo vooruit rijden, later voegde Offredo zich bij hem.

29 km voor de finish was er een grote valpartij in het peloton, waarbij diverse kandidaten voor het algemeen klassement betrokken waren, onder meer Chris Froome. Phinney en Offredo bleven lang vooruit, maar met nog 1 km te gaan werden ze alsnog ingerekend. Peter Sagan ging de eindsprint (te) vroeg aan, maar Marcel Kittel wist met een late jump de eindzege te pakken, voor Arnaud Démare en André Greipel. Dankzij de bonificatie klom Kittel ook naar de derde plaats in het algemeen klassement.

Tussensprint

Bergsprints

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Uitvallers 
  Luke Durbridge (Afgestapt in tweede etappe, na val in eerste etappé)

Externe link 
 De route van de 2e etappe op letour.fr

02
Sportevenement in Luik (stad)
Wielerwedstrijd in Wallonië